СВЛ — аббревиатура, может означать:

 Сваи винтовые с литым наконечником
 Сгребатель веток леса
 Секционирование воздушных линий
 Скоростной вагон-лаборатория
 Служба высоковольтных линий
 Снайперская винтовка Лобаева
 Союз врачей Литвы
 Студенческая волейбольная лига

Примечания